Camillo Astalli-Pamphili – cardinale e vescovo cattolico italiano
 Camillo Filippo Pamphili, III principe di San Martino al Cimino e Valmontone – principe italiano
 Camillo Francesco Maria Pamphili – cardinale, nobiluomo e militare italiano